Буркино — название населённых пунктов в России:

 Буркино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Буркино — село в Саратовском районе Саратовской области.